Виктор Иваненко:
* Иваненко, Виктор Валентинович (1947—2023) — российский государственный деятель, генерал-майор.
 Иваненко, Виктор Валерьевич (род. 1970) — украинский футболист.

Примечания